Ruf der Wildnis bzw. Call of the Wild steht für:

 Ruf der Wildnis (Roman), Roman von Jack London (1903)

Verfilmungen:
 The Call of the Wild (1923), US-amerikanischer Spielfilm
 Call of the Wild, Originaltitel von Goldfieber in Alaska, US-amerikanischer Spielfilm (1935)
 Ruf der Wildnis (1972), internationaler Spielfilm
 Der Ruf der Wildnis (1976), Literaturverfilmung von Jerry Jameson
 Der Ruf der Wildnis (1993), Literaturverfilmung von Michael Toshiyuki Uno und Alan Smithee
 Ruf der Wildnis (1997), kanadischer Spielfilm
 Ruf der Wildnis (2009), Verfilmung von Richard Gabai 
 Ruf der Wildnis (2020), US-amerikanischer Spielfilm